Летовище:

 Летовище — деревня в Осовецком сельсовете Мозырского района Гомельской области Беларуси.
 Летовище — село в Шумском районе Тернопольской области Украины.